Als Baureihe 116 werden bezeichnet:
die DR-Baureihe E 16
der Mercedes-Benz W116